Korfbal stond op het programma van de Wereldspelen 2009 in Kaohsiung, Taiwan.

Dit was de 7e keer dat korfbal op het programma stond van de Wereldspelen. Voor de eerste keer was het deelnemersveld vergoot van 6 naar 8 landenteams.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)

Poulefase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Plaats 5 t/m 8

Finales

Eindstand

Zie ook 
 Wereldkampioenschap korfbal
 Europees kampioenschap korfbal

Wereldspelen
2009